Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1955 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 21 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Bevis Hawton et Beryl Penrose battent Nell Hall Hopman et Gwen Thiele en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Mary Bevis Hawton Beryl Penrose||align=center|Victoire'''|| Nell Hall Hopman Gwen Thiele
|-
|2|| Mary Carter Reitano Jenny Staley||align=center|1/2 finale|| Nell Hall Hopman Gwen Thiele
|-
|3|| Fay Muller Daphne Seeney||align=center|1/4 de finale|| Nell Hall Hopman Gwen Thiele
|-
|4|| Norma Ellis Loris Nichols||align=center|1/2 finale|| Mary Bevis Hawton Beryl Penrose (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1955
Australie Double dames
1955 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)